Rothia kan syfta på:

 Rothia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Rothia (växter) – ett släkte av växter